Andrei Agius – calciatore maltese
 Edmond Agius – calciatore maltese
 Gilbert Agius – calciatore maltese
 Joseph Agius – calciatore maltese

Pagine correlate

 Agio